The Men's J. P. Morgan Tournament of Champions 2016 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2016, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 9 au . Le  mondial Mohamed El Shorbagy gagne son deuxième Tournament of Champions consécutif, en battant Nick Matthew en finale.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de , dotation identique à l'édition féminine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2015-2016 de la PSA
 Tournament of Champions féminin 2016

Liens externes 
 
 Page Squashsite
 Page PSA

Masculin 2016
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2016
PSA World Series 2016